Afternoon может значить:

 Afternoon (журнал) (アフタヌーン) — ежемесячный японский журнал манги.
 Afternoon (газета) — индийская газета.
 Afternoon Records — лейбл звукозаписи.